Il decennio è un periodo di tempo lungo dieci anni, ossia due lustri. Dieci decenni formano un secolo.

Nel corso del XX secolo era tradizione alludere ai decenni dello stesso secolo con la semplice allusione alla decina: "gli anni '60" stava per "gli anni dal 1960 al 1969". Con l'avvio di un nuovo secolo e la prospettiva dell'avvio di un analogo conteggio tale pratica tende a rarefarsi e prevalgono espressioni tipo "gli anni '20 del secolo scorso" o "gli anni 1920".

Altri progetti 

Calendari
Unità di tempo